Pilarik István (1615–1693) evangélikus lelkész
 Pilarik István (1644–1720) evangélikus lelkész
 Pilarik István (1647–1710) szuperintendens